Qingshui bezeichnet:
 Qingshui Jiang (清水江), einen Nebenfluss des Wu Jiang
 Qingshui (Mönch) (1047–1101), einen buddhistischen Mönch, der in einigen Regionen (insbesondere Taiwan) als Gott verehrt wird

sowie mehrere geographische Objekte:

 Qingshui (Taichung) (清水區), einen Bezirk der Stadt Taichung in der Republik China auf Taiwan
 Qingshui (Tianshui) (清水县), einen Kreis der Stadt Tianshui in der chinesischen Provinz Gansu
 Qingshui (Dawa) (清水镇) eine Großgemeinde im Stadtbezirk Dawa in der chinesischen Provinz Liaoning
 Qingshui (Dazhu) (清水镇) eine Großgemeinde im Kreis Dazhu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingshui (Fugu) (清水镇) eine Großgemeinde im Kreis Fugu in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Qingshui (Guan) (清水镇) eine Großgemeinde im Kreis Guan in der chinesischen Provinz Shandong
 Qingshui (Mentougou) (清水镇) eine Großgemeinde im Stadtbezirk Mentougou in der chinesischen Stadt Peking
 Qingshui (Renshou) (清水镇) eine Großgemeinde im Kreis Renshou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingshui (Suzhou) (清水镇) eine Großgemeinde im Stadtbezirk Suzhou in der chinesischen Provinz Gansu
 Qingshui (Zhenba) (青水镇), eine Großgemeinde im Kreis Zhenba in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Qingshui (Baojing) (清水乡), eine Gemeinde im Kreis Baojing in der chinesischen Provinz Hunan
 Qingshui (Liangzhou) (清水乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Liangzhou in der chinesischen Provinz Gansu
 Qingshui (Min) (清水乡), eine Gemeinde im Kreis Min in der chinesischen Provinz Gansu
 Qingshui (Shangrao) (清水乡), eine Gemeinde im Kreis Shangrao in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Qingshui (Tengchong) (清水乡), eine Gemeinde der Stadt Tengchong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Qingshui (Xunhua) (清水乡), eine Gemeinde im Autonomen Kreis Xunhua in der chinesischen Provinz Qinghai
 Qingshui (Yanjiang) (清水乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Yanjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingshui (Yingshan) (清水乡), eine Gemeinde im Kreis Yingshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingshui (Zhaohua) (清水乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Zhaohua in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingshui (Yong’an) (青水畲族乡), eine Nationalitätengemeinde der She in der Stadt Yong’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Qingshui (Yunyang) (清水土家族乡), eine Nationalitätengemeinde der Tujia im Kreis Yunyang in der chinesischen Stadt Chongqing
 Qingshui (Jiujiang) (清水街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Jiujiang in der chinesischen Provinz Anhui